Нгве — язык народа бамелике, распространённый на территории Камеруна.
 Нгве — разменная монета Замбии, равная  квачи